Márkus est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
 Voir Márk

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin